Mtua – circoscrizione del distretto rurale di Lindi
 Mtua – circoscrizione del distretto di Nachingwea